Копань — название населённых пунктов:

 Копань — искусственный водоём.

Белоруссия 
 Копань — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Копань — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Копань — деревня в Горномарийском районе Республики Марий Эл.
 Копань — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Копань — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Копань — село в Львовском районе Львовской области.
 Копань — село в Самборском районе Львовской области.
 Копань — село, входит в Демидовском районе Ровненской области.

Реки России 
 Копань — река в Нижегородской области, приток Самарихи.

Реки Белоруссии 
 Копань — другое название реки Прудница в Городокском районе Витебской области.
 Копань — другое название реки Чернец в Городокском районе Витебской области.
 Копань — другое название реки Копаювка в Брестской области РБ и Волынской области Украины.

См. также 
 Копани
 Копань — канал в Очёрском районе Пермского края.

Примечания